Kagura - uma forma de teatro e dança característica do xintoísmo
Família Kx - grupo de manuscritos do Novo Testamento . Ela pertence ao Texto-tipo Bizantino que é uma das famílias textuais ...
Kawasaki KX 60

Desambiguações de siglas